Prybużany – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Prybużany – wieś na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie wozniesieńskim